L'expression "Trois-Pitoles" peut se référer à:

Toponymes

Trois-Pistoles est une municipalité québécoise de la MRC des Basques, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent.
Rivière-Trois-Pistoles est un village de la MRC des Basques, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec.
Trois-Pistoles est une région pastorale de l'Archidiocèse de Rimouski, au Québec.
Rivière des Trois Pistoles, une rivière coulant dans les municipalités régionales de comté de Rivière-du-Loup et des Basques, au Québec.

Autres
Trois Pistoles est une bière d'Unibroue, commercialisée au Québec, au Canada.